Bielicki ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Bielicki (* 1940), argentinischer Schachmeister
 Marian Leon Bielicki (1920–1972), polnischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
 Włodzimierz Bielicki (1932–2012), polnischer Bühnenbildner, Drehbuchautor, Theaterregisseur und Schauspieler